Mark Oliver Everett (1963), Amerikaans singer-songwriter
 Mark Everett (acteur) (1969-2008), pseudoniem van Manuel Benitez, Amerikaans jeugdacteur
 Mark Everett (atleet) (1968), Amerikaans middellangeafstandsloper